Belfius Mons-Hainaut est un club belge de basket-ball appartenant à l´EuroMillions Basketball League, la première division du championnat belge. Le club est basé dans la ville de Mons dans la Province de Hainaut.

Histoire

Noms successifs 
 Union St Joseph Quaregnon
 Belgacom Quaregnon
 Belgacom Quaregnon-Mons
 Telindus Union Mons-Hainaut (1998-2001)
 Dexia Mons-Hainaut (2001-2012)
 Belfius Mons-Hainaut (depuis 2012)

Classements récents en championnat 
 1999-2000 - 
 2000-2001 - 
 2001-2002 - 
 2002-2003 - 
 2003-2004 - 
 2004-2005 - 
 2005-2006 - 
 2006-2007 - 
 2007-2008 - 
 2008-2009 - 
 2009-2010 - 
 2010-2011 -

Résultats récents en coupes d'Europe 
 Coupe Korać 1995-1996
 Coupe Korać 1998-1999
 Coupe Korać 2000-2001 : Tour préliminaire face à Unicaja Málaga 
 Coupe Korać 2001-2002 :  dans le groupe A (3v - 3d)
 FIBA Champions Cup 2002-2003 :  du groupe A (3v - 5d)
 FIBA Europe League 2003-2004 :  du groupe B (3v - 9d)
 FIBA Europe League 2004-2005 :  du groupe C (4v - 8d) 
 FIBA EuroCup 2005-2006 :  du groupe C (4v -2d), ensuite  du groupe K (4v - 2d), élimination en 1/4 de finale face au BC Khimki Moscou (1v - 2d)
 Coupe ULEB de basket-ball 2006-2007 :  du groupe D (1v - 9d)
 FIBA EuroCup 2007-2008 : finaliste contre Baron Riga (Let)

Palmarès 
 Compétitions internationales 
 Finaliste de l'Eurocoupe 2008
 Compétitions nationales 
 Vainqueur de la Coupe de Belgique de basket-ball : 2006, 2011
 Finaliste du championnat de Belgique : 2006, 2009, 2013 et 2021
 1/2 finaliste des play-offs : 2003, 2005 et 2008

Personnalités du club

Entraîneurs

Anciens joueurs 

  George Evans (2001-2008)
  Jean-Marc Jaumin (2003-2005)
  Omar Cook (2005-2006) 
  Maurice Smith
  Alexandru Olah (2016-2017) 
   Melvin Mc Cants

  Roberto Bergersen
  Steve Ibens
   Jim Potter
   Ben Ebong
  Kevin Houston
  Ahmad Nivins

  Shawnta Rogers
  Elton Nesbitt (2008-2009)
  Travis Conlan 
  Justin Cage (2009-en cours)
   Ryan Richards (2008-2009)

Effectif actuel

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel
 Vidéos sur E.K. Network TV, la télé des Renards

Mons Hainaut
Club sportif dans la province de Hainaut
Sport à Mons